Helten steht für:

 Helten, eine Ortschaft der Stadt Waldbröl im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen

Helten ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Helten (* 1939), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Inge Helten (* 1950), deutsche Leichtathletin
 Leonhard Helten (* 1958), deutscher Kunsthistoriker
 Theodor Helten (1897–1942), deutscher katholischer Geistlicher und NS-Opfer
 Wilhelm Helten (1900–1987), deutsche Militärperson des Ersten und Zweiten Weltkrieges
 Wilhelm Moritz Helten (1862–1932), deutscher Eisenbahn-Ingenieur